Berthasaura leopoldinae es la única especie conocida del género extinto Berthasaura ("lagarto de Bertha"), un dinosaurio terópodo noasáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 110 a 100 millones de años, entre el Aptiense y el Albiense, en lo que hoy es Sudamérica. Sus restos se encontraron en la Formación Goio-ere de Paraná, Brasil.

Descripción
El holotipo, MN 7821-V, es un esqueleto casi completo excavado entre 2011 y 2014 y es uno de los dinosaurios más completos conocidos del Cretácico de Brasil, conservando la serie axial más completa de cualquier noasáurido conocido hasta la fecha. Su pico corto y desdentado sugiere que era un herbívoro o al menos un omnívoro, a diferencia de la mayoría de los otros ceratosaurios, excepto el Limusaurus adulto . Debido a que el holotipo representa a un individuo inmaduro, se ha sugerido que Berthasaura fue herbívoro durante toda su vida, a diferencia de Limusaurus . Probablemente tenía menos de 1 metro de largo. Berthasaura vivía en la formación Goio-Erê, que era un antiguo desierto que también albergaba a los pterosaurios Caiuajara y Keresdrakon , así como al lagarto Gueragama y el también noasáurido Vespersaurus.

Descubrimiento e investigación

Entre 2011 y 2015, los paleontólogos que trabajaban en el sitio Cemitério dos Pterossauros cerca de Cruzeiro do Oeste descubrieron los esqueletos de los pterosaurios Caiuajara y Keresdrakon , así como restos de pequeños terópodos. Uno de ellos fue nombrado y descrito en 2019 como Vespersaurus, pero se demostró que estaba presente una segunda especie.

En 2021, la especie tipo Berthasaura leopoldinae fue nombrada y descrita por Geovane Alves de Souza, Marina Bento Soares, Luiz Carlos Weinschütz, Everton Wilner, Ricardo Tadeu Lopes, Olga Maria Oliveira de Araújo y Alexander Wilhelm Armin Kellner . El nombre genérico Berthasaura se refiere a la científica y activista por los derechos de las mujeres Bertha Maria Júlia Lutz, mientras que el nombre específico honra a María Leopoldina, la primera emperatriz de Brasil, el bicentenario de la independencia de Brasil sería en 2022, cerca de cuando se describió al dinosaurio. Indirectamente esto también se refiere a la escuela de samba Imperatriz Leopoldinense, que para el carnaval de 2018 desarrolló la temática de Uma noite real no Museu Nacional, en septiembre de ese año, un incendio catastrófico destruiría gran parte de su colección.

Clasificación
Berthasaura fue colocado por De Souza y sus colegas como el noasáurido más básico, pariente lejano de Limusaurus. En cuanto al árbol de consenso estricto resultados de los estudio filogenéticos, Berthasaura leopoldinae, Deltadromeus y Laevisuchus formaron una politomía en la base de Noasauridae, mientras que Masiakasaurus, Noasaurus, Vespersaurus , Afromimus y Elaphrosaurinae forman una politomía más inclusiva

Filogenia

Referencias

Enlaces externos 

Abelisauroidea
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Sur